Константин Браун (; род. 11 марта 1988, Лампертхайм) — профессиональный немецкий хоккеист, защитник. Игрок «Айсберен Берлин» и сборной Германии по хоккею.

Карьера 
Браун начал свою карьеру игрока в юниорской команде «Адлер Мангейм». Благодаря высокому коэффициенту полезного действия, был замечен менеджерами из Берлина и переехал в 2004 году в молодёжный клуб «Айсберен Юниорс Берлин» (молодёжная команда клуба «Айсберен Берлин»).
В следующие два года, Браун играл как в молодёжной команде «Айсберен Юниорс Берлин», так и в основной «Айсберен Берлин». За два сезона в общей сложности отыграл 40 игр в высшей Немецкой хоккейной лиге (DEL).
В драфте НХЛ 2006 года, Константин Браун был выбран в шестом раунде, под 146 общим номером  клубом «Лос-Анджелес Кингз». Однако, хоккеист остался в Германии и в конечном итоге ему удался огромный прорыв в Берлине. Сезон 2007/08 был одним из самых успешных в его карьере, Браун зарекомендовал себя не только в команде, но и во всей лиге DEL, как один из самых полезных защитников немецкого чемпионата.
Константин Браун чемпион Германии (2006, 2008, 2009, 2011).

В составе национальной сборной Германии участник чемпионатов мира 2010 и 2011 годов. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионатов мира 2007 и 2008 годов. В составе юниорской сборной Германии участник чемпионатов мира 2005 и 2006 годов.

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»